Виктор Живојиновић (Београд, 15. марта 1999) српски је фудбалер који тренутно наступа за Рад.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Графичара
Фудбалери Јединства Уб
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Рада
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Крилни играчи у фудбалу
Нападачи у фудбалу